

Водлі — місто, штат Алабама
 Водлі — місто, штат Джорджія